Messier 101 – obiekt Messiera
 haubica M101 – amerykańska haubica

pt:M101